Gössering ist der Name folgender Gewässer:

 Gössering, Nebenfluss der Gail in Kärnten

Gössering ist der Name folgender Orte:

 Gössering (Gemeinde Millstatt am See), Ortschaft der Gemeinde Millstatt am See, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten